Voici la liste des planètes mineures numérotées de 241001 à 242000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 241001 à 242000

241001-241100

241101-241200

241201-241300

241301-241400

241401-241500

241501-241600

241601-241700

241701-241800

241801-241900

241901-242000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000